Příjmení Ortiz nese více různých osobností:

 Ángel Ortiz (* 1977) – paraguayský fotbalista
 David Ortiz (* 1975) – dominikánský baseballista
 Diego Ortiz (1510–1570) – španělský hudební skladatel, hudebník a muzikolog
 Inigo Ortiz de Retez (???–1545) – španělský mořeplavec
 Jaina Lee Ortiz (* 1986) – americká herečka a tanečnice
 José-Luis Ortiz Moreno (* 1948) – španělský astronom
 Oscar Ortiz (* 1953) – argentinský fotbalista
 Zuleydis Ortizová (* 1976) – kubánská sportovní šermířka